Het wegwielrennen voor vrouwen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1984. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen stond voor het eerst op het olympisch programma. De wedstrijd vond plaats op zondag 29 juli 1984. Het parcours ging over een afstand van 79,2 kilometers in en rondom Mission Viejo. De wedstrijd werd gewonnen in een massasprint door de Amerikaanse Connie Carpenter-Phinney, vóór haar landgenote Rebecca Twigg en Sandra Schumacher uit West-Duitsland. In totaal stonden 45 rensters aan de start, van wie er 44 de eindstreep haalden.

Uitslag

Wegrit mannen
1984 wegrit vrouwen